TBS kan vara en förkortning för:

Turn-based strategy eller på svenska Omgångsbaserad strategi.
Tokyo Broadcasting System
Taking Back Sunday
Thoren Business School
TBS (amerikansk TV-kanal)
Turner Broadcasting System